Ibars ist der Familienname folgender Personen:

 Emili Vendrell i Ibars (1893–1962), katalanischer Sänger (Tenor)
 Teresa Jornet y Ibars (1843–1897), spanische Ordensschwester und Ordensgründerin